Ibar steht für:

 Ibar, Fluss in Montenegro, Kosovo und dem Süden Serbiens
 Ortsteil von Bardos, französische Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques
 ein Reservat im Nationalpark Rila, Bulgarien
 Ibar Rocks, Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Ibar von Beggerin († 502), irischer Bischof und Heiliger

Ibar ist der Familienname folgender Personen:
 Hilmi Ibar (* 1947), kosovarischer Chemiker
 José Ibar (* 1969), kubanischer Basketballspieler

IBAR steht als Abkürzung für:
 Institut für Bauen im alpinen Raum, siehe Fachhochschule Graubünden #Angewandte Forschung und Dienstleistung

Abkürzung